Marbles – gruppo musicale statunitense
The Marbles – gruppo musicale rock britannico degli anni 1960
 Marbles – traccia dell'album Numb Nuts degli Snuff
Marbles – album dei Marillion del 2004